Богатић може бити:

 Богатић, насељено место и седиште истоимене општине, Мачвански округ, Република Србија
 Општина Богатић, општина у Мачванском округу, Република Србија
 Богатић (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Богатић (Дрниш), насељено место града Дрниша, у Далмацији, Република Хрватска
 Богатић (Промина), насељено место у општини Промина, у Далмацији, Република Хрватска